Von Frenckell ist der Familienname folgender Personen:

 Erik von Frenckell (1887–1977), finnischer Unternehmer, Bürgermeister, Mitglied des Parlaments von Finnland und Sportfunktionär
 Jan von Frenckell (* 1965), deutscher Journalist und Chefredakteur